Gustavo Morínigo – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano, centrocampista
 Higinio Morínigo Martínez – generale e politico paraguaiano
 Marcos Morínigo – politico paraguaiano